Accelerate (álbum de Peter André)
Accelerate (álbum de R.E.M.)
Accelerate (canção)

Desambiguação